La primula inafferrabile (The Elusive Pimpernel) – romanzo di Emma Orczy del 1908	
 The Elusive Pimpernel – film del 1919 diretto da Maurice Elvey
 L'inafferrabile Primula Rossa (The Elusive Pimpernel) – film del 1950 diretto da Michael Powell e Emeric Pressburger